Pietsch se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Theodore W. Pietsch
 Friedrich Maximillian Pietsch